Сахно — украинская фамилия. Известные носители:
 Сахно, Александр Спиридонович (1913—1980) — руководитель строительного комплекса города Кургана.
 Сахно, Алексей Андреевич (род. 1936) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
  (род. 1952) — украинский писатель, педагог, полковник в отставке.
 Сахно, Валерий Александрович (1939—2013) — директор Металлургического комбината «Азовсталь».
 Сахно, Василий Григорьевич (1864—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Киевской губернии.
 Сахно, Виктор Павлович (род. 1961) — советский и украинский футболист.
 Сахно, Владимир Георгиевич (1932—2020) — советский и российский специалист в области вулканологии, палеовулканологии и петрологии магматических пород, член-корреспондент РАН (2003).
 Сахно, Иван Иванович (1904—1985) — украинский зоолог, териолог, основатель Зоологического музея Луганского университета, заведующий кафедрой зоологии Луганского пединститута.
 Сахно, Иванна Анатольевна (род. 1997) — украинская актриса.
 Сахно, Ирина Михайловна (род. 1956) — советский и российский искусствовед.
 Сахно, Михаил Гордеевич (1905—1947) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Сахно, Николай Иванович (1925—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Сахно, Сергей Витальевич (род. 1966) — советский и украинский музыкант.
  (род. 1954) — народный депутат Украины.
  (род. ?) — украинский военнослужащий, майор, кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени.
 Сахно, Сергей Леонидович (род. 1973) — клоун, актёр, режиссёр.

Географические объекты 
 Сахно — село в Запорожской области Украины.

См. также 
 
 Сахнов